Het tennistoernooi Australian Open werd in 1974 bij de vrouwen voor de 48e keer gehouden. De als tweede geplaatste Australische Evonne Goolagong won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse Chris Evert met 7-6, 4-6 en 6-0 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

  Chris Evert (finale)
  Evonne Goolagong (winnares)
  Kerry Melville (halve finale)
  Julie Heldman (halve finale)
  Lesley Hunt (kwartfinale)
  Kerry Harris (eerste ronde)
  Pam Teeguarden (tweede ronde)
  Kazuko Sawamatsu (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1974